El Palacio de Catete fue la sede del poder ejecutivo en Brasil desde 1897 (en los primeros años de la República) hasta 1960, cuando la Presidencia de la República se transfirió de la ciudad de Río de Janeiro a la ciudad de Brasilia. A partir de la década de 1970, el palacio pasó a formar parte del "Museo de la República", entre otras instituciones.

Se localiza en el barrio de Catete, en Río de Janeiro. Un ejemplo de arquitectura neoclásica, el Palacio de Catete fue construido en 1858 por el entonces Barón de Nova Friburgo, Don Antônio Clemente Pinto. El predio tiene todavía extensos jardines con lagunas artificiales, que van hasta la Playa del Flamengo. El área es de visita libre y es usada como espacio de recreación por los habitantes de la ciudad. Fue adquirido por orden del presidente Manuel Vitorino Pereira en 1897.

En el interior del museo, están guardados cerca de 8500 objetos, veinte mil libros y noventa mil documentos; por él pasaron 18 presidentes de la república.

El presidente de Brasil Getúlio Vargas se suicidó el 24 de agosto de 1954 con un disparo en el corazón, en su cuarto en el Palacio de Catete.

Véase también 
 Arquitectura de Brasil
 Historia de Río de Janeiro
 Getúlio

Referencias

Enlaces externos
Museo de la República 

Catete
Museos de historia de Brasil
Palacios neoclásicos
Palacios de Brasil del siglo XIX
Catete
Arquitectura neoclásica en Brasil
Arquitectura de 1858
Museos de Brasil del siglo XX
Museos inaugurados en 1960
Brasil en 1960
Turismo en Río de Janeiro
Patrimonio histórico de Brasil